An-Anshar est le huitième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Aussi tenace que son père, le nouveau Roi d'Émeraude continue de courtiser la jolie Kaliska, qui ne sait pas si elle veut vraiment troquer sa  liberté nouvellement acquise contre un trône. Irrités par leur cuisant revers dans le monde des humains, les dieux-rapaces sont prêts à tout pour exterminer leurs rivaux et se préparent à tendre un piège, mais qui trahira qui ?

À la demande d'Abussos, Kira et Lassa se lancent à la recherche de la fille dont Mann a parlé dans son dernier oracle, car elle seule pourra empêcher la guerre qui se prépare. Obsédé par les récits de son frère Wellan sur le nouveau monde, Marek profite de l'absence de ses parents pour s'enfuir en direction de ce qu'il croit être un véritable paradis.

Au château d'Émeraude, Cornéliane apprend a maîtriser ses pouvoirs. Mais que pourra-t-elle contre le dieu-dragon qui lui a volé son trône ?

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2013
2013 en fantasy